Борис Александрович Фурманов  (17 декабря 1936, Северодонецк, Луганская область, Украинская ССР, СССР — 7 февраля 2022) — советский и российский государственный деятель, Министр архитектуры, строительства и жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации (1991—1992), Член Правительства РФ (1990—1992). Почётный член Российской академии архитектуры и строительных наук.

Биография 
Борис Александрович Фурманов родился 17 декабря 1936 года в городе Северодонецке Луганской области. В 1941 г. семья Фурмановых была эвакуирована в посёлок Северский Полевского района Свердловской области.

В 1954 г. окончил мужскую среднюю школу № 7 в Первоуральске Свердловской области, в 1959 г. — строительный факультет Уральского политехнического института по специальности «промышленное и гражданское строительство».

Трудовую деятельность начал мастером в тресте «Уралтяжтрубстрой» Главсредуралстроя Минтяжстроя СССР.

До 1982 г. работал в строительных организациях Первоуральска, Нижнего Тагила, Свердловска. Последняя занимаемая должность — заместитель начальника Главсредуралстроя. Затем четыре года — заведующий отделом строительства Свердловского областного комитета КПСС.

С 1986 г. — заместитель главы Минтяжстроя СССР, Минуралсибстроя СССР.

В 1990—1992 годах — член правительства Российской Федерации, председатель Государственного комитета по архитектуре и строительству РСФСР, министр архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

С 1993 г. — заместитель председателя Экспертного совета при Президенте Российской Федерации, заместитель министра экономики России.

С 1994 по 2001 г. — заместитель председателя Государственной инвестиционной корпорации.

Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1978) и Дружбы народов (1986), тремя медалями, в том числе медалью «За освоение целинных и залежных земель» (1957).

Заслуженный строитель Российской Федерации, почётный строитель России, лауреат премии Совета Министров СССР, почётный член Российской академии архитектуры и строительных наук, почётный член Российского научно-технического общества строителей, действительный член Академии транспортного строительства России.

Изобретатель, автор технических статей по вопросам строительства, член редакционного совета антологии «Строители России. XX век», редактор тома антологии «Наука и научно-технический прогресс XX века».

Автор сборников лирических стихов «Равновесие» (1991), «Наваждение» (1994), мемуаров «На ступеньках лестницы» (2002), «Древо» (2003), «На ступеньках лестницы. Книга вторая» (2006), «Российское НТО строителей» (2012), а также двух книг для детей «Похождения Малопала» (2010).

С 1991 г. по 2011 г. — президент Российского научно-технического общества строителей.

Скончался 7 февраля 2022 года.

Примечания 

Заместители министров СССР
Министры Российской Федерации
Почётные члены РААСН